Лозовка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лозовка — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Лозовка — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Лозовка — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Лозовка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Лозовка — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Лозовка — исчезнувшее село в Славгородском районе Алтайского края.
 Лозовка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Лозовка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Лозовка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Лозовка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Лозовка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.

Украина 
 Лозовка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Лозовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Лозовка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Лозовка — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Реки 
 Лозовка — река, приток Малого Кинеля, протекает по территории Самарской области.
 Лозовка — река, приток Польного Воронежа, протекает по территории Мичуринского района Тамбовской области.

См. также 
 Малая Лозовка
 Большая Лозовка
 Лозовой